Marchastel (Cantal)
 Marchastel (Lozère)